Viktoria-Kaserne oder Victoria-Kaserne steht für:
 Viktoria-Kaserne (Hamburg) in Hamburg-Altona-Nord, erbaut für das preußische Infanterie-Regiment Nr. 31 
 Viktoria-Kaserne in Wehlau/Ostpreußen, heute Snamensk (Kaliningrad), Russland, erbaut für das preußische Ulanen-Regiment Nr. 12
 Auguste-Victoria-Kaserne in Potsdam-Eiche, Brandenburg, erbaut 1891 für das preußische Lehr-Infanterie-Bataillon

Siehe auch:
 Victoria Barracks (Werl) im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen